Piper kan henvise til flere artikler:

 Peber-slægten (lat. Piper) - en planteslægt
 Piper (adelsslægt) – en svensk adelsslægt
 Piper Aircraft - amerikansk flyproducent
 Piper (kortfilm) - en Oscar-vindende kortfilm

Personer
 Emil Georg Piper (1856-1928) – en dansk politiker
 Piper Halliwell – en af de fiktive figurer i tv-serien Heksene fra Warren Manor